Le mot substitution désigne l'action de substituer ou le résultat de cette action de remplacement. En particulier le mot est employé dans les domaines suivants :

Sciences et technologies  
 En mathématiques :
 la méthode par substitution est une technique de résolution de systèmes d'équations ;
 l'intégration par substitution, ou intégration par changement de variable, est une méthode d'intégration ;
 substitution est un synonyme obsolète de permutation.
 En cryptologie, une table de substitution est un tableau de correspondance utilisé dans un algorithme de chiffrement symétrique.
 En informatique fondamentale, la substitution est la mécanique d’exécution du lambda-calcul qui a donné lieu à des extensions du lambda calcul : les calculs de substitutions explicites.
 En chimie, une substitution est le remplacement d'un atome par un autre atome ou par un groupe d'atomes. Notamment, en chimie organique :
 une réaction de substitution est une réaction chimique dont le résultat est une substitution au sein d'un composé organique ;
 une substitution électrophile est le remplacement d'un atome ou groupe d'atomes électrophile par un atome ou groupe d'atomes nucléophile ;
 une substitution nucléophile est le remplacement inverse.
 En chimie, en cristallographie et en minéralogie, une substitution isomorphique (ou isomorphe) est le remplacement, dans un réseau cristallin, d'un élément chimique par un autre.
 Une substitution couplée est une double substitution permettant de garantir la neutralité électrique. La substitution couplée (Na,Si) → (Ca,Al) est par exemple le remplacement concomitant de Na par Ca et de Si par Al.
 En génétique, les mutations par substitution sont différents types de mutations ponctuelles.
 En addictologie et en endocrinologie, voir .

Politique et société 
 en démographie linguistique, ou démolinguistique, désigne le passage d'une langue, généralement la langue maternelle, à l'usage d'une autre langue ;
 en droit, un transfert de responsabilité d'une personne (physique ou morale) à une autre, accompagnant éventuellement un transfert de propriété ou de charge :
 en droit civil, un bien soustrait au régime successoral ordinaire, voir substitution héréditaire ;
 en droit administratif ou commercial, une des conditions nécessaires à la validité d'une délégation de pouvoirs ;
 en économie :
 effet de substitution ;
 marché de substitution.

Culture et loisirs 
 en musique, substitution tritonique ;
 en prestidigitation, pour la transformation apparemment magique d'un objet en un autre ;
 au baseball américain, la double substitution est une stratégie permettant de remplacer simultanément deux joueurs en défensive, tout en inversant leur position à l'offensive.

Voir aussi